Török är ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:

 Agnes Miski Török (född 1949), svensk konstnär, gravör
 Ferenc Török (född 1935), ungersk modern femkampare
 Ferenc Török (född 1971), ungersk filmregissör
 Gábor Török (19362004), ungersk fotbollsspelare
 Mária Török (1926–1998), ungersk-fransk psykoanalytiker
 Mikael Török (född 1966), svensk fotograf
 Ottó Török (född 1937), ungersk femkampare

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn